een begrip uit de taalkunde, zie Polariteit (taalkunde)
 een begrip uit de wetenschapsfilosofie, zie Confirmatie
 een begrip uit de psychiatrie, zie Bevestigingsleer